Aigrefin peut désigner :
 aigrefin, synonyme de coquin, escroc, fripon, malandrin, malhonnête, voyou.